Blättel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Blättel-Mink (* 1957), deutsche Soziologin
 Irmgard Blättel (* 1928), deutsche Gewerkschafterin und Mitglied im Vorstand des DGB
 Michael Blättel (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer